ULibro es un proyecto cultural de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) que responde al propósito de la Institución de contribuir al desarrollo de la región, promover la cultura y el hábito de la lectura. Su programación cultural y académica se constituye en el eje de la Feria y ofrece atractivos especiales para el público general, la familia, la comunidad universitaria y la comunicad educativa de básica primaria y media. Incluye conferencias, encuentro con autores, presentaciones artísticas, ciclo de cine y literatura, poesía, talleres para niños y jóvenes, concursos, entre otras actividades.

Una nutrida agenda cultural y una amplia muestra literaria pueden disfrutar en marzo los habitantes de la ciudad durante la realización de la Feria del Libro de Bucaramanga.''

En sus cuatro versiones ha registrado excelentes resultados, y es hoy un escenario democrático de la cultura regional, en la que confluyen diversas expresiones, opiniones e ideas, para el disfrute y el encuentro con la cultura y los libros. 

Ulibro congrega la industria editorial nacional e internacional, así como la oferta editorial universitaria. La Feria desarrolla una programación cultural y académica en diferentes espacios, que propicia el contacto con los autores, el conocimiento de nuevos títulos, la profundización en temas de actualidad e interés general y el acercamiento al mundo del libro y la literatura, por parte de niños, jóvenes y adultos. La entrada a la muestra y todos los eventos es gratuita. 

Este certamen, organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, les ofrece a los bumangueses una programación encaminada en dos ejes fundamentales: la exposición editorial y la agenda cultural.

 Antecedentes ULIBRO La Feria del libro de Bucaramanga realizó la primera versión entre el 4 y el 8 de marzo de 2003 con excelentes resultados. Congregó a 5 mil visitantes, quienes disfrutaron de una amplia muestra editorial, conferencias académicas, encuentro con autores y poetas y otros eventos artísticos.

La Feria del 2004 se cumplió del 3 al 7 de marzo y contó con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura, la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc). En esta ocasión recibió la visita de 12.000 personas, dada la calidad de los conferencistas y autores invitados, la diversidad de su programación y la excelente muestra editorial.

En el 2005, ULIBRO se llevó a cabo del 2 al 6 de marzo, consolidándose como un escenario democrático de la cultura regional y en una alternativa para el disfrute de la cultura y el encuentro con los libros. En esta versión la programación académica y cultural tuvo un invitado internacional, 10 autores y académicos nacionales y creció en expositores y fondos editoriales representados.

ULIBRO 2006 se adelantó del 1 al 5 de marzo, con la asistencia de más de 12 mil personas que encontraron una muestra editorial para todas los gustos y preferencias, una programación mucho más rica y nutrida que las anteriores, con tres invitados internacionales (Cuba, Venezuela y Ecuador), 10 autores y académicos nacionales y 7 autores regionales. 

El apoyo del Ministerio de Cultura, la CCL y Aseuc han sido decisivos en el logro de los exitosos resultados obtenidos en las cuatro versiones de ULIBRO y en su fortalecimiento como escenario cultural que acoge a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con franjas de programación acordes a sus intereses.

La planeación y organización de ULIBRO 2007 inició desde septiembre de 2006, con la finalidad de entregar a expositores y a toda la comunidad santandereana y del Oriente colombiano, una feria que responda a sus expectativas y que continúe con su propósito esencial: Promover la cultura y el hábito de la lectura en la región.

 2007 Espacio para la imaginación 

La quinta Feria del Libro Ulibro 2007''', que se realizará del 14 al 18 de marzo, ya completó su capacidad en área de exhibición y expositores; además, ya se conocen los nombres de los autores nacionales e internacionales invitados.

Serán 55 expositores entre editoriales, comercializadores y distribuidores de libros, fondos editoriales universitarios, distribuidores de música y software entre otros, provenientes de Bogotá, Pereira, Medellín y Bucaramanga, quienes en un área de exhibición de 1700 metros cuadrados esperarán la visita de más de 12 mil personas.

La Feria contará con la participación de reconocidos autores nacionales e internacionales. En esta oportunidad, tendrá la participación de tres invitados especiales del mundo de las letras de Argentina: Noé Jitrik, crítico literario y escritor; Tununa Mercado, escritora, y Jorge Panesi, ensayista y crítico literario. Por Colombia, estarán Alfredo Molano, David Sánchez Juliao, Jotamario Arbeláez, Luz Mary Giraldo, Emilio Yunis, Evelio José Rosero, Darío Henao Restrepo, José Palomo Hipólito Zurique y Armando Martínez Garnica. Los invitados interactuarán con el público asistente en conferencias, encuentros con autor, lanzamiento de libros y talleres especializados, entre otras actividades.

Ulibro 2007 también tendrá una programación especial en homenaje al Premio Nobel Gabriel García Márquez, con la conferencia “Las casandras de la novela colombiana. Entre Celia y Úrsula” a cargo de Luz Mary Giraldo, investigadora de la narrativa y poesía colombiana, ensayista y poetisa; documentales de cine y lectura en voz alta; y se celebrarán los 150 años de la creación del Estado Federal de Santander, con una conferencia a cargo de Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia de Historia de Santander y la presentación de la Orquesta Sinfónica UNAB en el acto inaugural.

Además de las actividades ya mencionadas, Ulibro 2007 tendrá dos nuevos atractivos: el Primer Encuentro de Literaturas Regionales que se desarrollará el jueves 15 y viernes 16 de marzo con la participación de algunos de los invitados especiales, y el Foro de Promoción de Lectura, el sábado 17 de marzo, con ponentes representantes de los autores invitados, entidades promotoras de lectura, editoriales y académicos. También se contará con los tradicionales talleres para niños y adultos, que cuentan con la participación de la Fundación Rafael Pombo de Bogotá y el Banco de la República seccional Bucaramanga.

Ulibro es un proyecto cultural de la UNAB que responde al propósito de la Institución de contribuir al desarrollo de la región, promover la cultura y el hábito de la lectura. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Plan Nacional de Concertación, Cámara Colombiana del Libro, Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc) y el Instituto Municipal de Cultura. Patrocinan la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Asociación Colombiana de Lectura y Escritura (Asolectura), Fundación para el Fomento de la Lectura (Fundalectura), Fundación Rafael Pombo y el Banco de la República.

Enlaces 
 Página oficial de Ulibro

Universidad Autónoma de Bucaramanga
Cultura de Bucaramanga
Eventos en Bucaramanga